Diego Lara, puede referirse a:

Diego Lara, árbitro de fútbol ecuatoriano.
Diego Lara, pintor y diseñador gráfico español.
Diego Lara, futbolista ecuatoriano.